Kaeding est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Ed Kaeding (1920-2015), homme politique provincial canadien
Nate Kaeding (né en 1982), joueur américain de football américain
Warren Kaeding, homme politique provincial canadien de la Saskatchewan

Voir aussi

Homonymie de patronyme